Сильви Мами — французская писательница, музыковед, главный научный сотрудник Национального центра научных исследований (CNRS).

Биография и карьера 
Сильви Мами — доктор наук (университет Париж IV-Сорбонна), директор научных исследований (IReMus, CNRS), член Общества литераторов (Société des Gens de Lettres) и Дома писателей и литературы (Maison des Ecrivains et de la Littérature).

Сильви Мами родилась в Безансоне (Франция).  Журналист и музыковед по образованию, она обучалась в Королевской консерватории (Брюссель) и университете Париж IV.

Как музыковед, Сильви Мами занималась изучением венецианской музыкальной культуры периода барокко. В ее активе — многочисленные статьи и работы, опубликованные во Франции и Италии, а также участие в радиопередачах, выступления на конференциях и семинарах в Европе и США. Сильви Мами регулярно сотрудничает с музыкальными фестивалями, театрами, и звукозаписывающими студиями. В июне 2011 года она опубликовала монографию о венецианском композиторе Антонио Вивальди в издательстве Файар. Книга удостоена «Гран-при 2012». С мая 2014 года Сильви Мами руководит коллекцией «Дорожные тетради» (Harmattan). В настоящее время исследует зарубежный период жизни и творчества Федора Шаляпина.

Награды 
 Prix des Muses 1997 (pour "La Musique à Venise", Paris, BnF, 1996).
 Grand Prix des Muses 2012 (pour "Antonio Vivaldi", Paris, Fayard, 2011).
 Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres (promotion 23 mars 2017).

Библиография

Монографии и очерки 
 Reconnaissance des Musiques Modernes, Bruxelles, Radio Télévision Belge Francophone (RTBF), 1977.
 Il Teatro alla Moda dei rosignoli. I cantanti napoletani al San Giovanni Grisostomo (Merope, 1734), collection « Drammaturgia veneta », Milan, Ricordi, 1984.
 Les grands castrats napolitains à Venise au XVIIIe siècle, Liège, Mardaga, 1994. 
 La Musique à Venise et l’imaginaire français des Lumières, d’après les sources vénitiennes conservées à la Bibliothèque nationale de France, Paris, Bibliothèque Nationale de France, 1996. Cet ouvrage a reçu en 1997 le Prix des Muses "pour la meilleure étude musicologique". 
 Les Castrats, Paris, PUF, coll. « Que Sais-Je ? » n° 3417, 1998.  
 Antonio Conti, Lettere da Venezia a Madame la comtesse de Caylus 1727-1729, Con l’aggiunta di un Discorso sullo Stato della Francia,  coll. Linea Veneta, n° 17 (Venise, Fondation G. Cini), Florence, L. S. Oslchki, 2003.   http://www.cini.it/publications/lettere-da-venezia-a-madame-la-comtesse-de-caylus-1727-1729-it
 Balades musicales dans Venise, Paris, Nouveau Monde, 2006. http://www.nouveau-monde.net/livre/?GCOI=84736100054990
 Passeggiate musicali a Venezia, traduction de l’ouvrage précédent en italien, 2006, Trévise, Vianello Libri
 Antonio Vivaldi (monographie), Paris, A. Fayard, juin 2011. Cet ouvrage a été couronné par le Grand Prix des Muses 2012. 
 Claudio Ambrosini, un compositeur vénitien du XXIe siècle, Paris, L'Harmattan, juillet 2013. 

 Литературные произведения 
 L'Allée de Mélisande. Les jardins et la musique, essai poétique, collection Arts et Sciences de l'Art, Paris, L'harmattan, 2004. 
 Lettre d'une virtuose vénitienne, texte poétique, Venise, Rapport d'Etape, 2005.
 Veronica Franco. Ma vie brisée de courtisane, roman, collection Amarante, Paris, L'Harmattan, 2012. 
 Paris, Carnet d'été (poésie), Paris, L'Harmattan, 2014. 
 Réminiscences vénitiennes, dans Lettres comtoises, Besançon, Association du livre et des auteurs comtois (alac), n° 12, décembre 2017, pp. 147-56.

 Переводы Encyclopédie de la musique, collection Encyclopédies d’aujourd’hui, Paris, Le Livre de Poche, Hachette, 1992 (original : La nuova enciclopedia della musica, Garzanti,1983).Un jardin à Venise, traduction de Frederic Eden, A garden in Venice (1903), Paris, L'Harmattan, 2014.

 Статьи и исследования 
 Trois thèmes pour servir à une réflexion sur la vie musicale d’aujourd’hui, Bruxelles, Union européenne, Division X « Problèmes du Secteur Culturel », juillet 1975, 91 p.
 Pour un théâtre européen de musique vivante, Bulletin mensuel d’information du Comité national de la musique, juin 1975.
 « Le Triomphe des Mélophilètes. Congiunzioni di Parnaso », L’invenzione del Gusto, Corelli e Vivaldi, Milan, Ricordi,, 1982, p. 93-101.
 « L’œuvre de Giuseppe Sarti conservée à Paris », Revue Française de Musicologie, 1987, t. 73, n° 1, p. 107-12.
 « À propos d’un fonds de musique française des XVIIe-XVIIIe siècles à la Bibliothèque municipale de Besançon », Revue Française de Musicologie, 1987, t. 73, n° 2, p. 253-62.
 « I rapporti fra opera e ballo a Venezia nel Settecento », La danza italiana, 5/6, Rome, Theoria, 1987, p. 17-33.
 « L’Italie au cœur » (sur Giulio Cesare de Haendel), Avant-Scène Opéra, Paris, avril 1987, p. 86-91 ; réédité en décembre 2010.
 " L’importation des solfèges italiens en France à la fin du XVIIIe siècle ", L’opera tra Venezia e Parigi ", sous la direction de M.T. Muraro, Florence, L.S. Olschki, 1988, p. 67-89.
 " Une théorie italienne adaptée au goût français. L’enseignement du chant italien en France de la fin de l’Ancien Régime à la Restauration : transmission ou transformation ? ", Transmission et réception des formes de culture musicale, Turin, EDT, 1988, p. 198—213.
 " Tradizione del canto a Napoli. Giuseppe Aprile ", Musicisti nati in Puglia ed emigrazione musicale tra Seicento e Settecento, sous la direction de D. Bozzi et L. Cosi, Rome, Torre d’Orfeo, 1988, p. 281-98.
 " Il mondo del teatro, " Amadeus, Milan, Rizzoli periodici, De Agostini, octobre 1991, supplément au n° 23 consacré à Vivaldi, p. 42-48.
 " Le printemps d’Antonio Vivaldi revu et corrigé à Paris par Nicolas Chédeville, Michel Corrette et Jean-Jacques Rousseau ", Informazioni e Studi vivaldiani, Milan, Ricordi, 1992 (13), p. 51-65.
 Articles " Anfossi, Caccini, Cavalli, Bianchi, Italie, Le chant italien en France ", Dictionnaire de la musique française au XVIIIe siècle, sous la direction de M. Benoit, Paris, Fayard, 1992.
 Articles " Gazzaniga, Porpora ", extraits de Encyclopedia Universalis, Dictionnaire de la Musique. Les compositeurs, Paris, Albin Michel, 1998, p. 304-06, 618-19.
 " Le Congrès des Planètes, une sérénade de Tomaso Albinoni exécutée à l’ambassade de France à Venise, le 16 octobre 1729 ", Giovanbattista Tiepolo, Nel terzo Centenario della nascita, sous la direction de L. Puppi, Quaderni Venezia Arti, Venise, Il Poligrafo, 1998, p. 205-12.
 " Le Stabat Mater au Concert Spirituel ", Studi Pergolesiani -Pergolesi Studies, sous la direction de F. Degrada, La Nuova Italia Editrice, 1999, p. 233-50.
 " Les Fêtes Vénitiennes ", Teatro nel Veneto. La scena immaginata, sous la direction de C. Alberti (université de Venise), Milan, F. Motta, 2002, p. 38-63.
 " Drammaturgie dello spazio nei multimedia : teatro musicale, circo, opera, internet, CD-Roms e installazioni video ", Drammaturgia, sous la direction de S. Ferrone, Université de Florence, département des arts du spectacle, numéro consacré aux " Drammaturgie dello spazio. Teatro. Musica. Cinema " dirigé par S. Mazzoni, Rome, Salerno Editrice, 2003, p. 449-66.
 Articles " Castrats ; Cimarosa ; Dramma semi-serio ; Paer, Paisiello, Spontini, Tragédie lyrique ", Dictionnaire de la musique en France au XIXe siècle, sous la direction de J.-M. Fauquet, Paris, Fayard, 2003.
 " L’invention de l’opéra ballet à sujet comique ", Un siècle de Deux cents ans ? Les XVII et XVIII Siècles : Continuités et Discontinuités, sous la direction de J. Dagen et Ph. Roger, collection L’Esprit des lettres, Paris, Desjonquères, 2004, p. 231—247.
 " Il panorama operistico. Il Mondo novo ", Amadeus. Il mensile della grande musica, numéro spécial consacré à l’opéra Tito Manlio d’Antonio Vivaldi, Milan, De Agostini-Rizzoli periodici, avril 2004, p. 6-10.
 " Charles-Ferdinand Ramus. Poeta visionario ", Amadeus, L’Histoire du Soldat d’Igor Stravinsky, Milan, De Agostini-Rizzoli periodici, décembre 2005, p. 16-17.
 " Les Français à Venise. Des témoignages controversés ", Le Carnaval de Venise d’André Campra, collection "Regards sur la musique ", sous la direction de J. Duron, Bruxelles-Wavre, Mardaga, 2010, p. 13-28.
 " Antonio Vivaldi aux prises avec des danseurs indisciplinés ", Passi, tracce, percorsi. Scritti sulla danza italiana in omaggio a José Sasportes (dir. A. Pontremoli, P. Veroli), Rome, Aracne, 2012, p. 113-28.
 « Venise, Opéra !», dans D. Gachet et A. Scarsella, Venise, coll. Bouquins, Paris, Robert Laffont, 2016, p. 428-40.
 «La musique à Venise et le théâtre de la guerre», dans Venezia Millenaria 700—1797'', livre-disque, Hespèrion Ensemble Panagiotis Neochoritis, La Capella Reial de Catalunya. Le Concert des Nations. Jordi Saval, Aliavox AVSA 9925, décembre 2017, p. 42-45 (traductions anglais, catalan, allemand, italien.

Примечания 

Музыковеды Франции
Выпускники Брюссельской консерватории
Родившиеся в Безансоне